Épito es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Épito, rey de Azania, hijo del rey Élato y de Laódice.
 Épito, rey de Arcadia, hijo de Hipótoo, al que sucedió.
 Épito, rey de Mesenia, también llamado Telefón, bisnieto del anterior.
 Épito, uno de los defensores de Tebas durante el asedio de la ciudad conocido como el de «los siete contra Tebas».